Golo Brdo est un toponyme qui peut désigner :

Golo Brdo, un village situé sur le territoire de la Ville de Bijeljina et dans la République serbe de Bosnie ;
Golo Brdo, un village situé dans la municipalité de Bugojno, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Golo Brdo, un village situé dans la municipalité de Kneževo et dans la République serbe de Bosnie ;

Golo Brdo, un village situé dans la municipalité de Kaptol, comitat de Požega-Slavonie ;
Golo Brdo, un village situé dans la municipalité de Virovitica, comitat de Virovitica-Podravina.